Adeel Alam (1986-), catcheur (lutteur professionnel) américain connu sous le nom de Mustafa Ali ;
 Asadollah Alam (1919-1978), homme politique iranien ;
 Natasha Alam (1983-), modèle et actrice ouzbèke ;
 Shah Alam II (1728-1806), empereur moghol.